Pury et De Pury sont des noms propres d'origine suisse.

Patronyme

Pury 

  (1802-1885), peintre paysagiste suisse ;
 Jean-Pierre Pury (1675-1736), géographe, colonisateur et explorateur suisse, fondateur de la colonie de Purrysburg en Caroline du Sud.

De Pury 

 Abram de Pury (1724- 1807), militaire et conseiller d’État de Neuchâtel ;
 Albert de Pury (1940-), exégète et bibliste suisse ;
  ;
 Edmond-Jean de Pury (1845-1911), peintre de genre, portraitiste et graphiste suisse ;
 James-Ferdinand de Pury (1823-1902), industriel et philanthrope ;
 Roland de Pury (1907-1979), pasteur protestant suisse, combattant de la résistance et Juste parmi les nations.

Société 
 Phillips de Pury & Company, maison de vente aux enchères à Londres 

Patronyme suisse